Соревнования по спортивным танцам проводились на летних Азиатских играх один раз — на Играх 2010 года; разыгрывались награды в европейских бальных танцах (квикстеп, медленный фокстрот, танго и вальс) и латиноамериканских бальных танцах (ча-ча-ча, джайв, пасодобль и самба). Запланировано включение соревнований по спортивным танцам (только брейк-данс для мужчин и женщин) в программу Игр 2022 года. На Играх 1998 года спортивные танцы (в дисциплине «пять танцев», ) были представлены как демонстрационный вид спорта.

Виды соревнований

Призёры соревнований

Европейская программа

Пять танцев

Квикстеп

Медленный фокстрот

Танго

Вальс

Латиноамериканская программа

Пять танцев

Ча-ча-ча

Джайв

Пасодобль

Самба

Медальный зачёт 
суммарно медали для страны во всех видах соревнований

Примечания

Ссылки 
 World DanceSport Federation (WDSF)
 Официальный сайт Азиатского совета Международного олимпийского комитета

Виды спорта на летних Азиатских играх
Азиатские игры